Die Virginia Slims of Chicago & Bridgestone Doubles of Chicago 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Chicago. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 30. Januar bis 5. Februar 1978 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Chicago